Алекса́ндр Ильи́ч Казако́в:
 Казаков, Александр Ильич (1900—1961) — Герой Советского Союза.
 Казаков, Александр Ильич (1922—1976) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.